Домаслав — многозначный термин.

Топоним
 Домаслав — деревня в Польше, входит в Вроцлавский повят Нижнесилезского воеводства.

 Фамилия, имя собственное
 Домаслав — чешский композитор.